Бутень (рід) - рід дво- або багаторічних трав'янистих рослин родини .

 Бутень () — комуна в Румунії, у повіті Арад.
 Бутень () — село в Румунії, у повіті Арад. Адміністративний центр комуни Бутень.
 Бутень () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Мергеу.